Les Horatii Barbati sont les membres d'une branche patricienne de la gens des Horatii.

Principaux membres 
 Lucius ou Publius Horatius, peut-être frère de Marcus Horatius Pulvillus, consul suffect en 509 av. J.-C.
 Marcus Horatius
 Marcus Horatius Barbatus, consul en 449 av. J.-C.
 Lucius Horatius Barbatus, tribun consulaire en 425 av. J.-C.